Шаитли — село в Цунтинском районе Дагестана.
 Шаитли — река в Республике Дагестан, приток реки Китлярта